Snow Dome steht für:

 Snow Dome (Concordia), einen Berg beim Concordiaplatz in den Pakistanischen Nordgebieten 
 Snow Dome (Chaprot),  einen Berg am Chaprot-Pass in den Pakistanischen Nordgebieten 
 Snow Dome (Kanada), einen Berg in den Rocky Mountains, Kanada 
 Snow Dome Bispingen, eine Skihalle in Bispingen, Niedersachsen